Turniej o Złoty Kask 1989 – cykl zawodów żużlowych, organizowanych corocznie przez Polski Związek Motorowy. Rozegrano ćwierćfinały, półfinały oraz dwa finały. W klasyfikacji końcowej zwyciężył Wojciech Załuski.

Finał nr 1 
 Tarnów, 28 września 1989
 Sędzia: Roman Siwiak

Finał nr 2 
 Wrocław, 3 października 1989
 Sędzia: Roman Cheładze

Klasyfikacja końcowa 
Sklasyfikowano tylko tych finalistów którzy wystąpili w obu turniejach finałowych.

Linki zewnętrzne 
 

1989
1989 w sporcie żużlowym
1989 w polskim sporcie